Boro Primorac, entraîneur et ancien joueur de football ; père de Jure.
 Branka Primorac, écrivaine et journaliste croate.
 Jure Primorac, joueur de football et fils de Boro.
 Mario Primorac, joueur et entraîneur de basket-ball bosnien.
 Zoran Primorac, joueur de tennis de table.